Альмон — многозначный термин:

 Альмон —  коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Альмон — еврейское поселение на Западном Берегу реки Иордан.